BPB peut signifier :
 BIOS parameter block, selon la liste des abréviations en informatique ;
 British Plaster Board, une entreprise platrière britannique ;
  ;
 Bisphénol B, une molécule de la famille des bisphénols ;
 Blues Power Band, un groupe de rock-blues.